Sergio García (ur. 1978) – hiszpański kierowca wyścigowy
 Sergio García, właśc. Sergio García de la Fuente (ur. 1983) – piłkarz hiszpański
 Sergio García (ur. 1969) – hiszpański kulturysta

Zobacz też 
 Sergio García Fernández (ur. 1980) – hiszpański golfista

Przypisy